Kulturalizm – nurt autorstwa Floriana Znanieckiego
 Kulturalizm – system filozoficzny Jana Stachniuka